Рау́ль Ре́йес (, настоящее имя — Луис Эдгар Девиа Сильва (), 30 сентября 1948 — 1 марта 2008) — колумбийский профсоюзный деятель, а затем революционер, член руководства Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа (ФАРК).

Биография 
Рауль Рейес был руководителем профсоюза на предприятии Нестле, однако вынужден был уйти в подполье после угроз его жизни со стороны «эскадронов смерти». Собравший и отправивший ему денежную помощь руководитель профсоюза плотников датчанин Вигго Тофтен-Йогренсен позднее был осуждён на шесть месяцев тюремного заключения за «финансирование терроризма». Считался вторым человеком в руководстве повстанческой группировки и выполнял обязанности министра иностранных дел, представляя интересы РВСК-АН на переговорах, а также делал официальные заявления от её имени. По некоторым данным лидер организации Мануэль Маруланда очень доверял ему и даже рассматривал в качестве своего возможного преемника.

Рауль Рейес был убит в результате вторжения войск Колумбии на территорию Эквадора. Он наступил на установленную самим же ФАРК мину при попытке бежать из лагеря повстанцев, подвергнутого бомбардировке.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с команданте Раулем Рейесом
 «Победой на этих выборах оказалось неучастие в них» — утверждает Рауль Рейес

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 30 сентября
Родившиеся в 1948 году
Умершие 1 марта
Умершие в 2008 году
Революционеры Колумбии
Коммунисты Колумбии
Члены РВСК-АН
Погибшие от взрыва